Malouda ist der Familienname folgender Personen:

 Florent Malouda (* 1980), französischer Fußballspieler, von 2004 bis 2012 Nationalspieler
 Lesly Malouda (* 1983), französischer Fußballspieler